Хере́с-де-лос-Кабалье́рос () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Херес-де-лос-Кабальерос. Занимает площадь 740,46 км². Население — 9980 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

История 
Город основан в 1230 году. В 1475 году в городе родился испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа, который основал первый европейский город в Америке и первым из европейцев (во главе отряда из 190 испанцев и 600 индейцев-носильщиков) вышел на берег Тихого океана.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Semana Santa de Jerez de los Caballeros
 Estado del Embalse de Brovales

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса